Никола́й Фёдорович Васи́льев:
 Васильев, Николай Фёдорович (1916—2011) — советский государственный и партийный деятель.
 Васильев, Николай Фёдорович (1924—1944) — Герой Советского Союза.